Александру Пападопол-Калімах (; *15 січня 1833, Текуч — †18 червня 1898, Текуч) — румунський історик, журналіст, політик, міністр закордонних справ, міністр культури і народної освіти Князівства Румунія.

Життя і політична кар'єра 

Народився 15 січня 1833 в Текучі, в сім'ї Никифора Пападопола, капітана корабля, і його дружини Єфросинії Калімах, дочки князя Волощини Скарлата Каллімакі. Займав посаду міністра закордонних справ в уряді Ніколае Кретулеску (17 жовтня 1865 — 10 лютого 1866) і міністра культури і народної освіти (16 листопада 1868–1870) в уряді Димітріе Ґіка.

З 12 вересня 1876 член Румунської академії і з 18 березня 1885 по 5 квітня 1886 її віце-президент.

Помер 18 червня 1898 в Текучі.

Опубліковані праці 

 Curtea de Casație în Franța (Iași, 1862)
 Reglementul pentru serviciul Curții de Casație din Franța (1862)
 Scrieri vechi pierdute atingătoare de Dacia (1872—1876); reeeditare Editura Dacica, 2007
 Dioscoride și Lucius Apuleius (Botanica daco-getică) (București, 1879)
 Dare de seamă despre scrierea lui Atanasie Comnen Ipsilante, în «Analele Academiei Române», seria II, tomul II, București, 1879—1980
 Despre Nicolae Mavrocordat Exaporitul și despre activitatea sa politică și literară (București, 1884)
 Sloboziile în România. O carte domnească inedită din 1661, în «Convorbiri literare», anul XVII, București, 1884
 Cuvânt despre expediția lui Igor Sveatoslavici, principele Novgorodului Nordic contra Plovților sau Cumanilor. Traducere și note (București, 1885)
 Dunărea în literatură și în tradițiuni, în «Analele Academiei Române», Memoriile secției istorice, seria II, tomul VII, București, 1886
 Despre Gheorghe Ștefan Voivod, Domnul Moldovei (1653—1668) (București, 1886)
 Generalul Pavel Kisseleff în Moldova și Țara Românească, 1829—1834, după documente rusești (București, 1887)
 Notiță istorică despre orașul Botoșani (1887)
 Notiță istorică despre Bârlad (Bârlad, 1889)
 Despre Dereptate, locul unde s-a aclamat Domn Ștefan cel Mare, în «Analele Academiei Române», seria II, tomul XVII, București, 1894—1895
 Sofia Paleolog, nepoata împăratului Constantin XII Paleolog și Domnița Olena, fiica Domnului Moldovei, Ștefan cel Mare, 1472—1509 (București, 1895)
 Un episod din istoria tipografiei în România (1896)
 Din scrierile lui Alexandru Papadopol-Calimah, publicate de fiul său (Tecuci, 1908)

Джерела 

 Familia apud geni.com 
 Biographia apud crispedia.ro